

Astronomia 
 4541 Mizuno – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Mizuno – azienda giapponese, fondata a Osaka nel 1906 da Rihachi Mizuno, specializzata nell'abbigliamento sportivo

Persone 
 Kōki Mizuno (1985) – calciatore giapponese
 Mariko Mizuno (...) – doppiatrice giapponese
 Nayuta Mizuno (1983) – pilota motociclistico giapponese
 Ryō Mizuno (1963) – scrittore giapponese
 Ryūji Mizuno (1952) – attore giapponese
 Sonoya Mizuno (1986) – attrice, ballerina e modella giapponese naturalizzata britannica
 Takashi Mizuno (1955) – astronomo amatoriale giapponese di professione architetto
 Takashi Mizuno (1931) – ex calciatore giapponese
 Teruaki Mizuno (1976) – fumettista giapponese

 Yoshikane Mizuno (1954) – astronomo giapponese
 Yui Mizuno (1999) – idol giapponese

Portale anime e manga 
 Ami Mizuno – personaggio immaginario della serie di anime e manga Pretty Guardian Sailor Moon di Naoko Takeuchi

Storia 
 Clan Mizuno – clan di daimyō del Giappone feudale. Elenco membri importanti del clan